El Coll del Faig Gros és una collada situada a 1.209,7 m alt del límit dels termes comunal de la Menera, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord, i municipal d'Albanyà, de la de l'Alt Empordà, però dins de l'antic terme de Bassegoda, pertanyent a la Garrotxa.

És a la zona més oriental del terme de la Menera, al nord del Coll del Llistonar i al sud-oest del Coll de la Muga.

Bibliografia

Referències 

Colls de Bassegoda
Colls de la Menera